Ha-la Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Har Hu, sjö, Qinghai,

Mongoliet 

 Har Nuur (sjö i Mongoliet, lat 48,10, long 93,20), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar